Candidianus war der Name folgender Personen:

 Candidianus, Sohn des Kaisers Galerius
 Candidianus (Feldherr), weströmischer Feldherr, fl. 414–425 n. Chr.
 Candidianus (comes domesticorum), Comes domesticorum bei Theodosius II. im Jahr 431